ISTC può riferirsi a

Institut des stratégies et techniques de communication
Incunabula Short Title Catalogue
Independent Sector Treatment Centre, parte del National Health Service britannico
Institute of Scientific and Technical Communicators
International Science and Technology Center
International Space Training Center
International Standard Text Code
International Student Travel Confederation
Iron and Steel Trades Confederation, ora parte della UE